Støvring Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Støvring Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Buderup Sogn i Rebild Kommune
 Støvring Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Støvring Sogn i Randers Kommune